Adolf Engler, niemiecki botanik
 Christian Engler, niemiecki basista
 Ireneusz Engler, polski reżyser serialów telewizyjnych
 Karl Oswald Engler, chemik niemiecki
 Michael Engler Młodszy, śląski budowniczy organ